Heartless (Kanye West), een single van Kanye West uit 2008/2009.
Heartless (The Fray), een cover van Kanye West door The Fray uit 2009.
Heartless (The Weeknd), een single van The Weeknd
Heartless (fictief wezen), wezens uit het spel Kingdom Hearts.